PB est une abréviation qui signifie :
 Îles mineures éloignées des États-Unis, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Packard Bell, une marque de matériel informatique ; 
 Paraíba, un État du Brésil ;
 Pères blancs, société apostolique missionnaire catholique (également p.b.) ;
 Polybutène, un polymère ;
 Prison Break, une série télévisée ;
 Parti breton, parti politique breton, nationaliste démocrate réunissant sociaux-démocrates et démocrate-chrétiens ;

PB est un sigle, qui signifie :
 Personal Best (record personnel) : un record, la meilleure performance personnelle (le meilleur temps, la meilleure marque), réalisée de tout temps par un sportif, lors d'un événement officiel ;
 Pilatusbahn, une compagnie de chemin de fer suisse ;

Pb est un symbole, qui signifie :
 pétabit, une unité de mesure ou de stockage dans le langage informatique ;
 plomb, un élément chimique ;
 Punkbuster, logiciel Anti-Triche de jeux vidéo ;
 Pb, un des types d'éléments pectiformes des appareils de conodontes ozarkodinides

pb est un symbole, qui signifie :
 paire de bases, une unité de mesure de longueur de l'ADN en génétique et en biologie moléculaire ;
 picobarn (uniquement en minuscules : pb), une unité de mesure de section efficace en physique nucléaire et en physique des particules ;
 problème, dans des notes de textes.
 point de base, désigne en langage économique et financier un centième de point de pourcentage. 

Abréviation